

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERT jest nich 2 
 Wilkowiczki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń 
 Wilkowiczki – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek

Zobacz też 
 Wilki, Wilkowa, Wilkowice, Wilkowisko, Wilkowo, Wilkowyja, Wilków, Wilkówek, Wilkówka